

Littérature 

 Puberty Blues, roman australien de  et de , publié en 1979.

Au cinéma et à la télévision 

 Puberty Blues, comédie dramatique australienne réalisée par Bruce Beresford, sortie en 1981.
 Puberty Blues, série télévisée australienne créée par John Edwards et Imogen Banks, diffusée entre 2012 et 2014.